renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Canada

États-Unis

France 
 12e bataillon de chars de combat
 12e bataillon de chasseurs (Révolution française)
 12e bataillon de chasseurs alpins (et 12e bataillon de chasseurs à pied)
 12e bataillon de commandement
 12e régiment du génie (France)
 12e bataillon d'infanterie (France)
 12e bataillon d'infanterie lao
 12e bataillon d'infanterie de marine
 12e bataillon parachutiste de choc
 12e bataillon de ponts lourds
 12e bataillon de tirailleurs malgaches
 12e bataillon de tirailleurs sénégalais
 12e bataillon vietnamien
 Bataillon de marche n° 12

Lituanie

Slovaquie

Ukraine

Union soviétique